Polychelidae är en familj av kräftdjur. Polychelidae ingår i överfamiljen Eryonoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Polychelidae 15 arter. 

Polychelidae är enda familjen i överfamiljen Eryonoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Polychelidae